

Кілборн — селище, штат Іллінойс
 Кілборн — селище, штат Луїзіана
 Кілборн — переписна місцевість, штат Огайо